Слободо-Петровский сельский совет () — входит в состав
Гребёнковского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Слободо-Петровка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Слободо-Петровка 
 с. Гулаковка 
 с. Загребелье 
 с. Оржица 
 с. Полевое

Примечания